Ardea est un genre de héron.
 Ardea est une commune italienne de la province de Rome.
 Ardea est une revue d'ornithologie.
 Ardea est un bateau construit en 1927, de type Norfolk wherry.